Hans Kalt ist der Name folgender Personen:

* Hans Kalt (Politiker) (1922–2009), österreichischer Politiker (KPÖ)
 Hans Kalt (Ruderer) (1924–2011), Schweizer Ruderer